

Geografia 
 Dome – montagna della Groenlandia
 Ghiacciaio del Dôme – ghiacciaio della Valle d'Aosta
 Domè –  arrondissement del Benin
 Dome – città del Ghana

Musica 
 Dome – gruppo musicale post-punk britannico
 Dome – album dei Dome del 1980
 Dôme Records – etichetta discografica

Persone 
 Dome – artista tedesco
 Malcolm Dome – giornalista britannico
 Ram Chandra Dome – politico indiano

Varie 
 Dome – romanzo di Michael Reaves e Steve Perry del 1987
 Dome – costruttore automobilistico giapponese

Pagine correlate 
The Dome